Евгений Храбростин:
 Храбростин, Евгений Борисович (род. 1951) — советский футболист.
 Храбростин, Евгений Евгеньевич (род. 1974) — российский футболист.